Veliki Javornik lahko pomeni:
 Veliki Javornik (Bohor) (1024 m), najvišji vrh Bohorja;
 Veliki Javornik (Javorniki) (1268 m), najvišji? vrh hribovja Javorniki;
 Veliki Javornik (Ženiklovec) (1716 m) vrh med Storžičem in Stegovnikom;
 Veliki Javornik (Lika) (852 m), hrib na Hrvaškem v Liki.